YPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puvirnituq (Québec), (Canada)